Pacem in terris (latinsky Mír na zemi) má více významů:
 Pacem in terris (encyklika) – encyklika papeže Jana XXIII.
 Sdružení katolických duchovních Pacem in terris – organizace kněží kolaborujících s československým komunistickým režimem
 Pacem in Terris (soutěž) – mezinárodní hudební soutěž pořádaná v německém Bayreuthu

Latinská slova a fráze